Brod (slawisch für Furt) heißen folgende Orte:

in Bosnien und Herzegowina:
 Brod (Stadt), auch bekannt als Bosanski Brod, Stadt in der Entität Republika Srpska

im Kosovo:
 Brod (Dragash), Dorf im Südwesten des Kosovo
 Brod (Štrpce), Dorf im Süden des Kosovo

in Kroatien:
 Slavonski Brod, Stadt in Slawonien (Brod a.d. Save)

in der Slowakei:
 Čierny Brod, Gemeinde im Okres Galanta
 Kráľov Brod, Gemeinde im Okres Galanta
 Krásny Brod, Gemeinde im Okres Medzilaborce

in Tschechien:
 Brod nad Dyjí, Gemeinde im Okres Břeclav(Guldenfurt)
 Vyšší Brod, Stadt im Okres Český Krumlov (Hohenfurth)
 Havlíčkův Brod, Stadt im Okres Havlíčkův Brod (Deutschbrod)
 Železný Brod, Stadt im Okres Jablonec nad Nisou (Eisenbrod)
 Český Brod, Stadt im Okres Kolín (Böhmischbrod)
 Brod nad Tichou, Gemeinde im Okres Tachov (Bruck am Hammer)
 Uherský Brod, Stadt im Okres Uherské Hradiště (Ungarisch Brod)
Gemeindeteile:
 Široký Brod, Ortsteil von Mikulovice u Jeseníku, Okres Jeseník (Breitenfurt)
 Brod (Kolinec), Ortsteil von Kolinec, Okres Klatovy
 Brod (Heřmanice nad Labem), Ortsteil von Heřmanice nad Labem, Okres Náchod (Prode)
 Brod (Příbram), Ortsteil von Příbram, Okres Příbram
 Brod (Petrovice u Sedlčan), Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
 Brod u Stříbra, Ortsteil von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov, Tschechien (Brod)
historisch:
 Vráto, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien (Brod)
 Brod (Stožec), Wüstung auf den Fluren von Stožec, Okres Prachatice, Tschechien (Grasfurth)

Brod ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Emanuel Brod (* 1989), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Max Brod (Schauspieler) (1880–1959), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Max Brod (1884–1968), österreichischer Schriftsteller und Komponist
 Michael Brod (1874–1960), deutscher Arzt und Sanitätsrat, Vater von Walter M. Brod
 Oliver Brod (* 1971), deutscher Schauspieler
 Sid Brod (1899–1955), US-amerikanischer Regieassistent, Drehbuchautor, Produktionsmanager und Filmproduzent
 Soja Ossipowna Brod (1907–1972), sowjetische Architektin
 Viktor Brod (1894–1969), österreichischer Schriftsteller
 Walter Michael Brod (1912–2010), deutscher Arzt, Kunstsammler und Regionalhistoriker

Siehe auch:
 Brodd
 Brodt
 Brot (Begriffsklärung)
 Prod
 Prot
 Furth im Wald (tschechischer Name: Brod na lesy)